La Copa del Món d'escacs de 2009 fou un torneig d'escacs organitzat per la FIDE, dins del cicle classificatori pel . Es va celebrar com a torneig eliminatori amb 128 jugadors, entre el 20 de novembre i el 14 de desembre de 2009, a Khanti-Mansisk, Rússia. El guanyador es classificaria per la fase de candidats del . Borís Guélfand va vèncer Ruslan Ponomariov a la final.

Format 
Els matxs es disputaven a dues partides, llevat de la final, disputada a quatre partides. Els jugadors tenien 90 minuts pels primers 40 moviments, seguits de 30 minuts per la resta de la partida, amb un increment de 30 segons per moviment des de la primera jugada. En cas que el matx estigués empatat després de les partides regulars, es jugarien desempats l'endemà. El format dels tie breaks seria com s'indica a continuació:
 Es jugarien quatre partides semiràpides (25 minuts més 10 segons d'increment). Segons el periodista d'escacs Mig Greengard, un "alt càrrec de la FIDE" va admetre fora de micròfons que aquesta inusual decisió de jugar quatre partides en comptes de dues fou en error que va ser detectat massa tard per poder corregir-lo.
 En cas de continuar l'empat, es jugarien cinc parells de partides ràpides (a 5 minuts més tres segons d'increment). El jugador que guanyés un parell de partides, seria declarat guanyador del matx. Aquest fou un canvi respecte dels torneigs anteriors, per exemple respecte de la Copa del món d'escacs 2007, en què el matx es decidia amb una partida per armageddon després d'un sol parell de partides ràpides.
 Si el marcador seguís empatat després de cinc parells de partides ràpides, es disputaria una sola partida amb sistema armageddon (les blanques han de guanyar, les negres en tenen prou amb les taules). Les blanques tenen 5 minuts, i les negres 4, i hi ha tres segons d'increment a partir del moviment número 61. En aquesta competició no es va arribar a disputar cap partida armageddon, ja que tots els matxs es varen decidir abans.

Participants 
Els jugadors classificats pel torneig foren els següents:

, 2758 (R)
, 2758 (R)
, 2754 (R)
, 2750 (R)
, 2748 (R)
, 2739 (R)
, 2739 (R)
, 2736 (R)
, 2736 (R)
, 2734 (R)
, 2729 (E09)
, 2723 (SF)
, 2719 (R)
, 2719 (SF)
, 2719 (R)
, 2718 (E08)
, 2718 (E08)
, 2715 (R)
, 2708 (E09)
, 2708 (R)
, 2707 (E09)
, 2706 (R)
, 2700 (R)
, 2697 (R)
, 2696 (E09)
, 2695 (E09)
, 2695 (SF)
, 2694 (E09)
, 2692 (E08)
, 2689 (E09)
, 2682 (R)
, 2680 (R)
, 2677 (E09)
, 2676 (E08)
, 2672 (Z2.1)
, 2671 (PN)
, 2668 (E08)
, 2666 (E08)
, 2666 (E08)
, 2664 (E08)
, 2664 (E09)
, 2664 (R)
, 2662 (E08)
, 2655 (E08)
, 2654 (AS)
, 2653 (Z2.4)
, 2653 (E08)
, 2653 (E09)
, 2652 (E08)
, 2652 (PN)
, 2652 (E09)
, 2652 (R)
, 2651 (E09)
, 2645 (E09)
, 2644 (E09)
, 2643 (E09)
, 2642 (PN)
, 2642 (E08)
, 2640 (Z3.3)
, 2640 (AM09)
, 2637 (E08)
, 2636 (E08)
, 2634 (E09)
, 2631 (Z3.4)

, 2629 (E08)
, 2629 (Z3.5)
, 2628 (E08)
, 2628 (E08)
, 2626 (E09)
, 2625 (E09)
, 2624 (Z2.1)
, 2624 (AS)
, 2623 (AS)
, 2623 (Z2.1)
, 2622 (E08)
, 2621 (Z2.4)
, 2620 (AS)
, 2619 (E09)
, 2619 (Z2.3)
, 2618 (E09)
, 2615 (E09)
, 2612 (E09)
, 2612 (E08)
, 2607 (Z3.4)
, 2606 (AM09)
, 2606 (AM08)
, 2606 (E08)
, 2605 (AM09)
, 2605 (Z2.3)
, 2603 (PN)
, 2603 (AS)
, 2603 (AM09)
, 2602 (E08)
, 2602 (AM09)
, 2596 (Z3.5)
, 2591 (E09)
, 2590 (E08)
, 2589 (PN)
, 2588 (AS)
, 2583 (J07)
, 2578 (J08)
, 2574 (AS)
, 2572 (Z2.1)
, 2567, MI (PN)
, 2562 (Z2.5)
, 2561 (E09)
, 2553 (AF)
, 2552 (Z3.3)
, 2551 (Z2.1)
, 2539 (AM09)
, 2533, MI (ON)
, 2529 (AS)
, 2527 (AS)
, 2525 (Z3.6)
, 2522 (AS)
, 2516 (WWC)
, 2508 (Z2.5)
, 2504 (Z3.1)
, 2501 (ON)
, 2500 (AF)
, 2497, MI (Z3.2)
, 2493 (AF)
, 2484 (ON)
, 2472, MI (AF)
, 2469, MI (AF)
, 2420, MI (Z2.2)
, 2405, MI (AF)
, 2404, MI (ON)

Tots els jugadors són Grans Mestres llevat que s'indiqui el contrari. Els emparellaments de la primera ronda (amb els jugadors ordenats segons els seus ràtings) s'anunciaren el 2 de novembre de 2009, immediatament després de la publicació de la llista d'Elo de la FIDE de novembre. Els jugadors que varen declinar de participar foren: Anand, Carlsen, Topalov, Aronian, Kramnik, Leko, Adams, Nakamura, i Ni Hua. D'entre ells, Anand, Topalov i Aronian estaven ja classificats pel torneig de Candidats o pel matx pel Campionat del Món; Carlsen, Kramnik, Nakamura, Adams i Ni s'havien compromès a jugar al London Chess Classic entre 7 i 15 de desembre de 2009.

Rutes de classificació:

 SF: Semifinalista de la Copa del Món d'escacs de 2007
 WWC: Campiona del Món femenina
 J07 i J08: Campions del món juvenils de 2007 i 2008
 R: Ràting (mitjana dels ràtings de juliol de 2008 i gener de 2009)
 E08 i E09: Campions d'Europa individuals de 2008 i 2009
 AM08: Campionat d'escacs panamericà 2008

 AM09: Campió absolut Continental de les Amèriques 2009
 AS: Campionat d'escacs de l'Àsia 2009
 AF: Campionat d'escacs de l'Àfrica 2009
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6: Zonal tournaments
 PN: Convidat pel president de la FIDE
 ON: Convidat per l'organització

Calendari

Resultats

Primera ronda 
La primera ronda va ser superada per la totalitat dels 30 primers classificats del rànquing inicial, amb l'excepció de l'eslovac Sergei Movsesian (16), que fou eliminat pel xinès (113è) Yu Yangyi. Judit Polgár ho va tenir fàcil, perquè el seu rival Duško Pavasovič va haver d'abandonar la competició per raons de salut. En la ronda hi va destacar el matx de 16 partides entre Pàvel Tregúbov i Varuzhan Akobian: després que ambdós guanyessin la seva partida amb blanques els dos primers dies, el desempat va incloure quatre semiràpides i deu ràpides. Els dos jugadors varen lluitar fins a prop de la una de la matinada pel dret d'enfrontar-se a Ruslan Ponomariov en segona ronda (que es disputava l'endemà al matí), Akobian finalment va assolir la fita en la darrera partida tot just abans que s'arribés a disputar l'Armageddon.

Segona ronda 
El primer dia de la segona ronda va incloure algunes derrotes sorprenents. El jugador de més rànquing que primer va encarrilar el seu matx fou Aleksandr Grisxuk (8), mentre que Piotr Svídler (3), Aleksandr Morozévitx (4), Teimur Radjàbov (5) i Vassil Ivantxuk (6) tots varen perdre, i la resta dels de més rànquing (Gelfand, Gaixímov i Ponomariov) varen entaular. En la següent partida, Morozévitx, Radjàbov i Ivantxuk foren eliminats, i exactament la meitat dels matxs arribaren als tie-breaks.
Finalment, dels 32 jugadors que assoliren la tercera ronda, tots llevat de set eren dels 32 primers del rànquing inicial.

Tercera ronda 
Aquesta ronda es va disputar entre el 27 i el 29 de novembre de 2009. Wesley So, de 16 anys, i que havia superat Ivanchuk en segona ronda, va assolir un altre èxit en vèncer Gata Kamsky, el guanyador de 2007, 1½-½. En el segon desempat a ràpides, els xinesos Wang Yue i Li Chao no varen arribar a temps als seus seients per l'inici de la ronda, i varen perdre la partida, i els matxs, contra Bacrot i Gaixímov.

Quarta ronda 
La ronda es va programar pel 30 de novembre - 2 de desembre de 2009. Va marcar la marxa de molts dels més joves jugadors de la Copa del Món. Wesley So (16), Fabiano Caruana (17) i Maxime Vachier-Lagrave (19) foren eliminats pels més experimentats Malàkhov, Gaixímov i Gelfand respectivament, deixant Sergey Karjakin com a únic sub-20 supervivent en competició.

Resultats, rondes 1–4

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Resultats, rondes 5–7

Final, 10–14 de desembre

Notes i referències

Enllaços externs 
 

2009
Escacs
Copa Del Mon
Competicions d'escacs del 2009
Escacs a Khanti-Mansisk